Gmeinholz ist der Name folgender Orte:

 Gmeinholz (Viechtach), Ortsteil von Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Gmeinholz (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich